Lava Lake (lago de lava) pode se referir a:

 Lago de lava (Oregon)
 Lago de lava (Columbia Britânica)

Ver também
 Lago de lava, um lago de lava fundida ou solidificada